Кадар (војска), скупина официра или подофицира око кога је формирана јединица или особље за обуку
 Кадар (политика), политички контролисана именовања у институцији како би се заобишла држава и дошло до страначке контроле
 Филмски кадар, појединачна слика на филмској страци